Freneuse (Seine-Maritime)
Freneuse (Yvelines)
ook:
Freneuse-sur-Risle, Eure